

Parole 

 Parole, incarnation du langage

Paroles 

 Paroles, recueil de poèmes de Jacques Prévert
 Paroles, texte d'une chanson
 Paroles, entretiens avec Jean Rouch filmés par Ricardo Costa (réalisateur)

Voir aussi

Toponymie 
 Parole, un village de la gmina de Nadarzyn dans la powiat de Pruszków de la voïvodie de Mazovie dans le centre-est de la Pologne

Presse 

 La Libre Parole (ou « La Libre Parole illustrée »), journal politique et antisémite français (1892-1924) fondé par Édouard Drumont
 La Parole, revue médicale française du tout début du

Littérature 

 Actes et paroles - Avant l'exil, recueil, publié en 1875, de textes de Victor Hugo
 Actes et paroles - Depuis l'exil, recueil, publié en 1876, de textes de Victor Hugo
 Actes et paroles - Pendant l'exil, recueil, publié en 1875, de textes de Victor Hugo
 La Parole, poème de Paul Éluard
 La Parole en archipel, recueil de poèmes de René Char paru en 1962
 Paroles juives, recueil de poèmes écrits en 1921 par Albert Cohen

Bande dessinée 

 Paroles de parloirs, album de bande dessinée en noir et blanc, qui réunit de nombreux dessinateurs autour du thème de la prison, sur un scénario d'Éric Corbeyran
 Paroles de sourds, album de bande dessinée en noir et blanc, sur un scénario d'Éric Corbeyran
 Paroles de taulards, album de bande dessinée en noir et blanc, sur un scénario d'Éric Corbeyran
 Paroles de taule, album de bande dessinée en noir et blanc, sur un scénario d'Éric Corbeyran
 Paroles sans papiers, album de bande dessinée collectif, réalisé à partir de témoignages d'immigrés « sans-papiers »

Musique 

 Parole parole, chanson italienne, reprise de nombreuses fois, dont en français par Dalida et Alain Delon
 Bois Mes Paroles,  maxi des Svinkels, composé de 6 chansons et sorti en 2000
 Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix (« Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze »), oratorio de Joseph Haydn, qui servit de base pour un cycle de quatuors à cordes
 No Parole From Rock N' Roll, premier album d'Alcatrazz sorti en 1983
 On Parole, quatrième album studio du groupe de hard rock/heavy metal britannique Motörhead (1979)
 Histoire sans paroles, une pièce instrumentale de dix-sept minutes et douze secondes du groupe québécois Harmonium, parue en 1975 sur l'album Si on avait besoin d'une cinquième saison, elle représente la cinquième saison

Télévision 

 Histoires sans paroles, émission française de télévision de la première chaîne de l'ORTF, puis sur TF1 dans les années 1970, et qui présentait une sélection de films burlesques en noir et blanc de l'époque héroïque du cinéma muet
 N'oubliez pas les paroles !, jeu télévisé diffusé sur France 2 depuis 2007 et produit par Air Productions

Cinéma 
 Et la parole fut (The Story of Alexander Graham Bell), film américain réalisé par Irving Cummings, sorti en 1939 ;
 La Parole (Ordet), film suédois de Gustaf Molander sorti en 1943 ;
 La Parole (Ordet), film danois réalisé par Carl Theodor Dreyer et sorti en 1955 ;
 La Parole donnée (O Pagador de Promessas), film brésilien réalisé par Anselmo Duarte, sorti en 1962 ;
 Dernières Paroles, film documentaire allemand réalisé par Werner Herzog en 1967 ;
 Parole de flic, film français réalisé par José Pinheiro, sorti en 1985 ;
 Paroles et musique, film franco-canadien écrit, réalisé et produit par Elie Chouraqui, sorti en 198 ;
 Paroles, Abbé Pierre, série documentaire suisse sorti en 2007 regroupant les entretiens forts que l'Abbé Pierre a faits devant les caméras.

Autre titre d'œuvre

Divers 

 Parole citoyenne, initiative web de l’Office National du Film du Canada (depuis 2003)
 Paroles et musiques, festival créé en 1991 à Saint-Étienne, axé principalement sur la chanson
 Porte-parole, personne dont le rôle est de prendre la parole au nom des autres
 Sept paroles de Jésus en croix, série de courtes phrases dites par Jésus alors qu’il se trouvait crucifié, juste avant sa mort
 Tour de parole, en sociolinguistique, notion désignant la possibilité dont bénéficie un interlocuteur de prendre la parole dans le cadre d'une conversation